Král může označovat:

 král – panovnický titul
 král (šachy) – figurka v šachu
 král (šógi) – figurka ve hře šógi
 král (karty) – název hrací karty

příjmení
 Král (příjmení) 

film
 Král Králů – český film z roku 1963

místopisný název
 Král (Svatá) – část obce Svatá v okrese Beroun

podobné názvy
 Králec
 Královka (rozcestník)
 Královec (rozcestník)
 Královice
 Králova Lhota

Související články 
 Kráľ
 Královna (rozcestník)
 King
 König
 Ray
 Rex
 Seznam článků s názvem začínajícím na „Král“

Externí odkazy